CAE, Cae ou cae pode referir-se a:
Certificate in Advanced English — o quarto nível do exame ESOL da Universidade de Cambridge
Comissão de Assuntos Econômicos — comissão permanente do Senado Federal do Brasil
Computer-aided engineering — engenharia auxiliada/assistida por computador
Critical Art Ensemble — grupo dos Estados Unidos de praticantes de mídia tática, que explora as realções entre arte, teoria crítica, tecnologia e ativismo  político
Código de Atividade Económica — a classificação portuguesa de atividades económicas.
Caelum — constelação também conhecida bela abreviatura "Cae"
CAE (companhia) - empresa canadense de simuladores de voo
Aeroporto Metropolitano de Colúmbia — da cidade de Colúmbia (Carolina do Sul, Estados Unidos), cujo Código aeroportuário IATA é CAE
Língua lehar — cujo código ISO 639-3 é cae
Artrite encefalite caprina (Caprine Arthritis Encephalitis em inglês) — doença viral do gado caprino
Régional (companhia aérea) — companhia aérea francesa subsidiária da Air France também conhecida como Régional CAE (Compagnie Aérienne Européenne)
Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz

Desambiguações de siglas